Деноминация — многозначный термин.
 Деноминация в экономике — укрупнение денежной единицы страны.
 Деноминация в религии — тип религиозной организации или вероисповедание.